Chiesa di Cristo – movimento religioso

Edifici religiosi

Germania
 Chiesa di Cristo – chiesa a Düsseldorf

Regno Unito
 Chiesa di Cristo (Chipping Barnet) – chiesa di Londra
 Chiesa di Cristo (Greyfriars) – chiesa di Londra
 Chiesa di Cristo (Lambeth) – chiesa di Londra
 Chiesa di Cristo (Sidcup) – chiesa di Londra
 Chiesa di Cristo (Spitalfields) – chiesa di Londra
 Chiesa di Cristo (Southwark) – chiesa di Londra

Stati Uniti d'America
 Chiesa di Cristo – chiesa episcopale a Filadelfia

Pagine correlate 
 Christ Church
 Cattedrale di Cristo